Een Augustijnenkerk is een kerkgebouw genoemd naar de augustijnen.

België 
Augustijnenkerk (Brussel)
Augustijnenkerk (Roeselare)

Duitsland 
Augustijnenkerk (Mainz)
Augustijnenkerk (Trier)

Nederland 
Augustijnenkerk (Dordrecht)
Augustijnenkerk (Eindhoven)
Augustijnenkerk (Maastricht)

Oostenrijk 
Augustijnenkerk (Wenen)

Polen 
Augustijnenkerk (Warschau)

Zie ook 
 Augustijnen (kloosterorde)
 Augustijnenklooster
 Sint-Augustinuskerk

Kerkgebouw naar patroonheilige